Jilovsky ist der Name 

 eines Flusses in Tschechien, siehe Jílovský potok

Jilovsky der Familienname folgender Personen:

 Georg Jilovsky (1884–1958), tschechischer Maler und Grafiker